Puerto Gonzalo Moreno (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Puerto Gonzalo Moreno (plaats), een plaats in deze gemeente